Regierung Janew steht für folgende Regierungen in Bulgarien:

 Regierung Janew I, zwischen 12. Mai 2021 und 16. September 2021 
 Regierung Janew II, zwischen 16. September und 13. November 2021